Sei Buluh (Sei Bamban), een plaats in Indonesië
Sei Buluh (Teluk Mengkudu), een plaats in Indonesië
Sei Buluh (Perbaungan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing